monte Stanco – cima del medio-alto Appennino bolognese
 Stanco – Antico borgo medioevale con origine del XIV secolo, è una frazione del Comune di Grizzana Morandi
 Stanco (Deeper Inside) – singolo del cantante italiano Marco Mengoni
 Francesco Stanco – calciatore italiano
 Michael Stanco – wrestler statunitense

Pagine correlate
 Stanca
 Stanko